Боб и Майк Брайаны — победители турнира.

Йонас Бьоркман и Максим Мирный защищали свой прошлогодний титул, но уступили в четвертьфинале.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Фабрис Санторо (Второй раунд)

<ol start="5">
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли ''(Полуфинал)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих ''(Второй раунд)
  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул ''(Полуфинал)
  Павел Визнер /  Франтишек Чермак ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Masters Series Monte-Carlo 2007